Арехис:

 Арехис I — герцог Беневенто (591—641), племянник Зотто, также родственник фриульских герцогов
 Арехис II — герцог Беневенто (758—774), затем князь Беневенто (774—787)